Dotona är ett släkte av svampdjur. Dotona ingår i familjen Alectonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Dotona